Hsieh Cheng-peng e Christopher Rungkat erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Nicolás Barrientos e Miguel Ángel Reyes Varela hanno sconfitto Yuki Bhambri e Saketh Myneni con il punteggio di 2-6, 6-3, [10-6].

Teste di serie 

  Nicolás Barrientos /  Miguel Ángel Reyes Varela (campioni)
  Robert Galloway /  Alex Lawson (primo turno)

  Yuki Bhambri /  Saketh Myneni (finale) 
  Ruben Gonzales /  Skander Mansouri (primo turno)

Wildcard 

  Jang Woo-hyeok /  Jeong Young-hoon (quarti di finale)

  Bae Sang-woo /  Cho Seung-woo (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Gwangju Open 2022